Штуцман () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Штуцман, Мэтт (род. 1982) — американский лучник-паралимпец.
 Штуцман, Натали (род. 1965) — французская оперная певица (контральто).